Buriram United Football Club – tajski klub piłkarski z siedzibą w Buri Ram, występujący w Thai Premier League (najwyższej klasie rozgrywkowej swego kraju).

Klub został założony w 1970 pod nazwą Provincial Electricity Authority FC. W latach 2009–2012 występował jako Buriram PEA FC. Od 2012 nosi obecną nazwę.

Sukcesy 
Thai Premier League
mistrzostwo (8): 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021/22
wicemistrzostwo (4): 2004/2005, 2010, 2019, 2021
Kor Royal Cup
zwycięstwo (4): 2013, 2014, 2015, 2016
finał (1): 2012
Puchar Tajlandii
zwycięstwo (5): 2011, 2012, 2013, 2015, 2022
Puchar Ligi
zwycięstwo (6): 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2022
finał (1): 2014, 2019 
Mistrzostwa Mekongu
zwycięstwo (2): 2015, 2016
Puchar Mistrzów Tajlandii
zwycięstwo (1): 2019
finał (2): 2018, 2022

Skład na sezon 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
  
 

Tajskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1970